Щу́чин
 Щучин — город в Белоруссии.
 Щучин — город в Польше.
 Щучин — польская гмина.